– popularne męskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Hideki można zapisać używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 英樹, „doskonały, drzewo”
 英機, „doskonały, szansa”
 英輝, „doskonały, jasność”
 秀樹, „doskonałość, drzewo”
 秀喜, „doskonałość, przyjemność”
 秀紀, „doskonałość, kronika”

Znane osoby 
 Hideki Arai (英樹), japoński mangaka
 Hideki Isoda, japoński producent, reżyser i kompozytor
 Hideki Kadowaki (英基), japoński zawodnik MMA
 Hideki Kamiya (英樹), japoński projektant gier komputerowych
 Hideki Kita (秀喜), japoński biegacz długodystansowy
 Hideki Komatsu (英樹), japoński gracz Go
 Hideki Makihara (秀樹), japoński polityk
 Hideki Matsuoka (秀樹), japoński gracz Go
 Hideki Mutō (英紀), japoński kierowca wyścigowy
 Hideki Naganuma (英樹), japoński kompozytor
 Hideki Niwa (秀樹), japoński polityk
 Hideki Noda (英樹), japoński kierowca wyścigowy
 Hideki Omoto, japoński wioślarz
 Hideki Shirakawa (英樹), japoński chemik
 Hideki Takahashi (英樹), japoński aktor
 Hideki Tasaka (秀樹), japoński seiyū
 Hideki Tōjō (英機), japoński polityk i wojskowy, w latach 1941-1944 premier Japonii
 Hideki Yukawa (秀樹), japoński fizyk teoretyczny

Fikcyjne postacie 
 Hideki Ide (英基), postać z mangi Death Note
 Hideki Motosuwa (秀樹), bohater mangi i anime Chobits

Przypisy 

Męskie imiona japońskie